Tishomingo kan syfta på:

 Tishomingo, Mississippi
 Tishomingo, Oklahoma

Se även 
 Tishomingo County